Buglossa (griechisch-lateinisch für „Ochsenzunge“) steht für

 Gemeine Ochsenzunge
 Lycopsis-Arten, siehe Raublattgewächse

Siehe auch
 Braunes Mönchskraut